Kyaxares (medisch: Chavachštra) bezeichnet zwei Könige des Mederreiches:

Kyaxares I.  regierte 715 v. Chr. bis 685 v. Chr.
Kyaxares II. regierte 652 v. Chr. bis 612 v. Chr.